Alfred Ewald ist der Name folgender Personen:

* Alfred Ewald (Architekt) (1882–1968), Schweizer Architekt 
 Alfred Ewald (Theologe) (Alfred Henry Ewald; 1901–1985), US-amerikanischer Theologe